Qaattorfik bezeichnet:
 Qaattorfik (Fluss), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaattorfik (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland